RMS může znamenat:
 Efektivní hodnota (Root Mean Square) elektrických veličin – proudu, napětí nebo výkonu
 Record Management System – správu databázových záznamů programovacího jazyka (Java)
 Plánování RMS (rate monotonic scheduling)
 RM-SYSTÉM, burza cenných papírů)
 politická strana Republikáni Miroslava Sládka
 Richard Matthew Stallman
 loď britské pošty Royal Mail Ship
 robotický manipulátor Remote Manipulator System, používaný v amerických raketoplánech Space Shuttle
 Radiační monitorovací síť
Rotronic Monitoring System – průmyslový monitorovací systém teploty, vlhkosti a dalších parametrů vyvinutý švýcarskou firmou Rotronic. V České republice tento systém distribuuje firma Data Elektronik, spol. s r.o.

Zkratky